Dunluce bezeichnet:

 Dunluce (County Antrim), eine nordirische Ortschaft
 Dunluce (Dullatur), eine Villa im schottischen Dullatur
 Dunluce (Edmonton), einen Stadtteil des kanadischen Edmontons